Лета́ющий пролета́рий — название нескольких художественных произведений. Может означать:
 «Летающий пролетарий» — стихотворение Владимира Маяковского 1925 года.
 «Летающий пролетарий» — первый советский кукольный широкоформатный мультипликационный фильм 1962 года.